Кондами́н () — многозначное слово французского происхождения.

Название нескольких коммун во Франции 
 Кондамин (Эн) — в департаменте Эн.
 Кондамин (Юра) — в департаменте Юра.
 Ля-Кондамин-Шателяр — в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Австралия 

 Кондамин — река в Квинсленде, Австралия

Фамилия 
 Кондамин, Шарль Мари де ла (1701—1774) — французский астроном, геодезист и путешественник.